

Sens premier 
 Reclus, ermite, personne solitaire.
 Reclusoir, petite cellule ou édifice clos, située en abord d'une agglomération, près d'un pont ou annexée à une chapelle, une église et où vivait un reclus ou une recluse.
 Reclusoir des Saints-Innocents qui était le plus célèbre de tous ceux de Paris.
 Loxosceles reclusa, aussi appelée recluse brune, espèce d'araignée principalement présente aux États-Unis.

Patronymie 

Reclus est le nom d'une famille française célèbre

Jacques Reclus (1796-1882), pasteur protestant, eut avec son épouse, Zéline Trigant (1805-1887), quatorze enfants dont trois moururent jeunes.     
Élie Reclus (1827-1904), journaliste, écrivain et ethnologue (fils de Jacques), époux de sa cousine Noémi Reclus 
 Paul Reclus (1858-1941), militant anarchiste, ingénieur et professeur (fils d'Élie et Noémi Reclus, petit-fils de Jacques).
 Jacques Reclus (1894-1984), militant anarchiste, enseignant, sinologue (fils de Paul, petit-fils d'Élie, arrière-petit-fils de Jacques).
Élisée Reclus (1830-1905), géographe, militant et penseur de l’anarchisme français (fils de Jacques).
Onésime Reclus (1837-1916), géographe (fils de Jacques).
Maurice Reclus (1883-1972), haut fonctionnaire, historien (fils d'Onésime, petit-fils de Jacques).
Armand Reclus (1843-1927), ingénieur du génie maritime et officier de marine (fils de Jacques). 
Paul Reclus (1847-1914), chirurgien (fils de Jacques).
 Pauline Reclus (1838-1925) connue sous son nom d'épouse Pauline Kergomard, fondatrice du réseau d'écoles maternelles publiques françaises (nièce de Jacques par son père Jean Reclus, cousine germaine des cinq frères Reclus).
Noémi Reclus (1828-1905), institutrice et sœur de Pauline Reclus, femme d'Élie Reclus.

Toponymie 
 Reclus, volcan du Chili.

Hagiotoponymie 
 Abbaye Notre-Dame du Reclus, dans le diocèse de Troyes.
 Abbaye Notre-Dame du Reclus, dans le diocèse de Bayeux.

Acronymie 
 RECLUS, Réseau d'étude des changements dans les localisations et les unités spatiales.

Film 
 Reclus ( film d'horreur espagnol de David Casademunt, sorti en 2021.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme